Cinecittà est un complexe de studios cinématographiques fondé en 1937, à Rome en Italie.

Ce nom se retrouve entre autres dans :

 Cinecittà, station de la ligne A du métro de Rome ;
 , quartier du Municipio VII de Rome ;
 Cinecittà Luce, société par actions consacrée à la promotion du cinéma italien ;
 Cinecittà si Mostra, exposition permanente sur Cinecittà ;
 Cinecittà World, parc à thèmes à Rome.